Il doppio del torneo di tennis Casablanca Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marc-Kevin Goellner e Bertrand Madsen che hanno battuto in finale Tarik Benhabiles e Gustavo Garetto 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Tarik Benhabiles /  Gustavo Garetto (finale)
 Tom Kempers /  Jacco van Duyn (semifinali)

 Martin Blackman /  Mihnea Năstase (semifinali)
 Daniel Marco /  Clément N'Goran (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Casablanca Challenger 1991